La Boîte magique, un film britannique de John Boulting sorti en 1951 ;
 La Boîte magique, un film sorti en 2002 ;
 La Boîte magique, un épisode d'une émission de télévision québécoise.